Hungexpo Zrt. a legnagyobb magyar kiállításszervező cég
 Hungexpo a Budapesti Vásárközpont köznyelvben gyakran használt neve